Душановите грамоти за даренията на протосеваст Хрельо от 1332 г. и 1336 г. са два дарствени хрисовула с еднотипно съдържание, които се съхраняват в архива на Хилендарския манастир. Приписани на сръбския крал Стефан Душан, двата документа разрешават на протосеваст Хрельо да стане част от манастирското братство на Хилендар и потвърждават направеното от него дарение на имоти в Струмишко и Щип в полза на Хилендарския манастир.

В историческата наука няма единно мнение около въпроса за автентичността и точната датировка на двете грамоти. Надделява обаче мнението, че те са изфабрикувани в Хилендар през втората половина на XIV век., за да послужат на манастира в имотните му спорове с неговите съседи.

Грамота от 1332 г. 
Първият вариант на грамотата се съхранява в Хилендарския манастир под инвентарен номер 15. Написана е с черно мастило върху пергаментен лист с размер 365 mm x 645 mm. Заедно с кралския подпис текстът на грамотата заема 60 реда. Писмото ѝ е унициално. С червено мастило са изписани инициалът в началото на текста, кралският подпис в края, кръстовете пред и след подписа, първата буква на думата слово на ред 43 и цялата думата слово на ред 51.

Грамотата няма печат, но след текста има пет прореза за прекарване на връв с кралски печат.

За дата на грамотата е посочена 6 май, година 6840 от сътворението на света, индикт 11. Посочен е и писарят – логотет Хърс. Годината отговаря на 1332 г.

Поради неяснота в начина, по който годината на грамота No. 15 е изписана с кирилски буквени съответствия на цифрите, дълго време тя не е била разчитана еднозначно. В някои по-стари издания, като „Законски споменици“ на Стоян Новакович, за година на нейното написване е посочена 1328 г., а за неин автор е смятан Стефан Дечански. Други автори разчитат годината като 6842, което отговаря на 1334 г.

Грамота от 1336 г. 
Втората грамота за Хрельовите дарения се съхранява в архива на Хилендар под сигнатура 16. Написана е с черно мастило върху пергаментен лист с ширина 400 – 402 mm и дължина 764 mm. Заедно с кралския подпис текстът на грамотата заема 68 реда. Писмото ѝ е унициално. С червено мастило са изписани инициалът в началото на текста, кралският подпис в края, кръстовете пред и след подписа, думата слово на ред 52 и 61.

Грамотата е датирана в година 6844, XI индикт, 6 май. Годината отговаря на 1336 г., но както и в предходния вариант тя не съвпада с индикт XI, който се е падал през 1343 г. Не е посочено и името на писаря.

Грамотата е снабдена с оригинален златен печат на Стефан Душан, закрепен на червена връв. Върху аверса на печата в цял ръст, стъпил върху подножник, е изобразен св. Стефан Първомъченик с ореол около главата, в дясната си ръка държи кандило, а в лявата – потир. Легендата в полето гласи:  (СВЕТИ СТЕФАН ПЪРВОМЪЧЕНИК ОРГ).

Върху реверса на печата, застанал върху подножник, е изобразен кралят в цял ръст с корона на главата, в дясната ръка държи скиптър с троен кръст, а лявата си ръка е поставил на гърди. Легендата в полето гласи: .

Текст на грамотите

За автентичността на грамотите 
Най-голямо съмнение в автентичността на грамотите буди разминаването между посочените в тях години и индиктион 11, който се е падал през 1328 и 1343 г. Това вероятно е дало основание на Новакович да датира първата грамота към 1328 г., когато обаче нито Стефан Душан управлява Сърбия, нито Струмица се намира в нейните граници. Проблемна е и тезата, че грамотите са създадени през май 1343 г., като се има предвид, че по това време Хрельо вече е бил покойник. На критики не издържа и тезата, която приема датата 6 май 1336 г. за най-непроблематична за датиране на грамотите, тъй като няма сведения към тази дата игумен на Хилендар да е бил споменатият Арсений, който се споменава като такъв за първи път в документ от 1337 г., а през март 1335 г. игумен все още е Гервасий. Това дава основание на някои изследователи да смятат, че грамотите са написани в Хилендар през 1343 г., но целенасочено са антедатирани към по-ранни години, за да може Хилендарският манастир да се позове на правото на първия при предявяване на претенциите си върху описаните Хрелини имоти. Освен това според една теза, застъпена от сръбските изследователи Владимир Мошин и Лидия Славева, най-вероятно грамота No. 16 е автентичният кралски документ, въз основа на който е била изфабрикувана грамота No. 15.

Според друго мнение, основаващо се на съпоставката на съдържанието на грамотите с това на други известни актове от XIV век, в които се споменават някои от изброените имоти в Щип, Струмишко и Беласица, двете грамоти най-вероятно са фалшификати, които съдържат интерполации на текстове на оригинални грамоти, съхранявани в Хилендар. Според тази теза двете Душанови грамоти са изфабрикувани през 70-те години на XIV век въз основа на оригинални сръбски и гръцки актове от 40-те години на XIV век, за да послужат на Хилендарския манастир в спора му с атонския манастир „Свети Панталеймон“, възникнал около границите на имотите им в Стумишката долина и Беласица.

Бележки

Източници 
 
 
 
 
 
 
 

История на Македония
История на Сърбия
Исторически документи
Хилендарски архив
Извори за българската история
История на Щип
Стефан Душан